Альдегиддегидрогеназы — группа ферментов, катализирующих окисление альдегидов. Играют важную роль в выведении алкоголя из организма.

Взаимодействия 
RCHO + NAD+ + H2O → RCOOH + NADH + H+

Гены альдегиддегидрогеназ человека 
 ALDH1A1, ALDH1A2, ALDH1A3, ALDH1B1, ALDH1L1, ALDH1L2
 ALDH2
 ALDH3A1, ALDH3A2, ALDH3B1, ALDH3B2
 ALDH4A1
 ALDH5A1
 ALDH6A1
 ALDH7A1
 ALDH8A1
 ALDH9A1
 ALDH16A1
 ALDH18A1

Ссылки 
 Альдегиддегидрогеназа (1.2.1.5) // medbiol.ru
 Aldehyde Dehydrogenase Gene Superfamily Resource Center // aldh.org — сайт научного центра при Университете Колорадо, посвящённый суперсемейству генов альдегиддегидрогеназы

Ферменты